Митченко — фамилия. Известные носители:

 Митченко, Никита Андреевич (1910—1941) — панфиловец, Герой Советского Союза.
 Митченко, Эдуард Павлович (род. 1937) — советский и российский баянист.